

Anno 
 332 o 332 a.C.

Matematica 
 332 (numero)